Daniel Valenzuela puede referirse a los siguientes hombres:

 Daniel Valenzuela (n.1956), actor y guionista argentino.
 Daniel «Palomo» Valenzuela (n.1976), presentador de televisión chileno.
 Daniel Valenzuela (n.1982), boxeador mexicano de la categoría peso superligero.